Aufzeichnungen ist der Teil der Titel folgender Werke:

 Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Roman in Tagebuchform von Rainer Maria Rilke (1910)
 Die Aufzeichnungen des Kameramanns Serafino Gubbio, Roman in Tagebuchform von Luigi Pirandello (1916)
 Aufzeichnungen aus dem Kellerloch (Aufzeichnungen aus dem Untergrund), Roman von Fjodor Dostojewski (1864)
 Aufzeichnungen aus der Unterwelt, Dokumentarfilm unter der Regie von Tizza Covi und Rainer Frimmel (2020)
 Aufzeichnungen aus einem Totenhaus, Prosaarbeit von Fjodor Dostojewski (1860)
 Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen, Erzählung in Form von Tagebucheinträgen des russischen Dichters Nikolai Wassiljewitsch Gogol (1835)
 Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch, Roman von Wolfgang Koeppen (1948)
 Aufzeichnungen zur Tilgung von Ungerechtigkeit, gerichtsmedizinische Buch von Song Ci (1247)